Mühlenkamp ist eine Straßen/Ortsbezeichnung
 Ortsteil der Gemeinde Altenkrempe in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Gemeinde Grethem in Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Leezen (Holstein) in Schleswig-Holstein
 Stadtteil von Lohne (Oldenburg) in Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow in Mecklenburg-Vorpommern
 Straße im Stadtteil Winterhude der Stadt Hamburg
 Ortsteil der Gemeinde Witzeeze in Schleswig-Holstein

Mühlenkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Mühlenkamp (* 1958), deutscher Ökonom und Verwaltungswissenschaftler
 Johannes Mühlenkamp (1910–1986), deutscher SS-Standartenführer der Waffen-SS